Simpert steht für:

 Simpert (um 750–807), Bischof von Augsburg
 Simpert (Regensburg) († 791), Bischof von Regensburg

Simpert ist der Familienname folgender Personen:
 August Georg Simpert (1706–1771), letzter Regent der Markgrafschaft Baden
 Ludwig Georg Simpert (1702–1761), Regent der Markgrafschaft Baden